Warka  – città polacca, situata nel distretto di Grójec, sulla riva sinistra del fiume Pilica
Warka  – comune urbano-rurale polacco, situato nel distretto di Grójec
Warka – moderna località dell'Iraq dov'è sita l'antica Uruk
Warka  – crespella della cucina nordafricana